Grama puede referirse a:
Césped, cualquiera de una docena de especies de plantas de la familia Poaceae que se utilizan para cubrir el suelo en prados y jardines, una de las cuales es el Paspalum vaginatum.

Otras plantas que reciben el nombre de grama:

El nombre común de la planta Cynodon dactylon.
El nombre común de la planta Cyperus rotundus
El nombre común de la planta Dactylis glomerata
El nombre común de la planta Eleusine indica.
El nombre común de la planta Elytrigia repens.
El nombre común de la planta Poa bulbosa'''''